Лос Платитос има више значења:

 Лос Платитос, Колонија лос Платитос (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Платитос (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику